Клемар Буччи  (; , провинция  — , ) — аргентинский автогонщик, пилот автогоночной серии Формула-1. Участвовал в пяти Гран-при чемпионата мира по Формуле-1 (дебютировав 17 июля 1954 года на Гран-при Великобритании) и нескольких внезачётных Гран-при. За время карьеры не набрал ни одного очка.

Результаты в Формуле-1 

|-
!
! Equipe Gordini
! Gordini Type 16
! Gordini  L6
! 

|-
!
! Officine Alfieri Maserati
! Maserati 250F
! Maserati 250F 2,5 L6
! 

|||

|}

Примечания

Ссылки 

 

Автогонщики Аргентины
Пилоты Формулы-1 из Аргентины
Пилоты Формулы-1 1950-х годов
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Gordini
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Maserati
Пилоты Формулы-1, не набиравшие очков
Похороненные на кладбище Ла-Чакарита